Brandenburger Tor kan avse:

Byggnadsverk 
Brandenburger Tor betyder "Brandenburgporten" på tyska och kan syfta på flera stadsportar i riktning mot platser med namnet Brandenburg, samt associerade byggnader.
Brandenburger Tor - stadsport och triumfbåge vid Pariser Platz i Berlin, Tyskland, känd som tysk nationalsymbol
Brandenburger Tor station - underjordisk station nära Brandenburger Tor i stadsdelen Mitte, Berlin
Brandenburger Tor, Altentreptow - stadsport i Altentreptow, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Brandenburger Tor, Königsberg - stadsport i Kaliningrad (tyska: Königsberg), Kaliningrad Oblast, Ryssland
 Brandenburger Tor, Potsdam - stadsport och triumfbåge på Luisenplatz i Potsdam, Brandenburg, Tyskland

Musik 
Brandenburger Tor (sång) - Norges bidrag i Eurovision Song Contest 1990
Das Brandenburger Tor - opera av Giacomo Meyerbeer från 1814